

Toponyme 
 Lacarry, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut ;
 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme